Poradnik pozytywnego myślenia – powieść Matthew Quicka
 Poradnik pozytywnego myślenia – amerykański film z 2012, adaptacja powieści